Bergmanis ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandrs Bergmanis (1925–2016), lettischer Holocaustüberlebender und Anwalt
 Oskars Bergmanis (* 1994), lettischer Unihockeyspieler
 Raimonds Bergmanis (* 1966), lettischer Gewichtheber und Politiker